Beatrix Kastilská (5. listopadu nebo 6. prosince 1254 – 1286) byla markraběnka z Montferratu z Burgundsko-Ivrejské dynastie.

Rodina 
Narodila se jako druhá z jedenácti potomků kastilského krále Alfonse X. a jeho manželky Violanty, dcery aragonského krále Jakuba I.
Původně byla za slib podpory otcovy kandidatury na krále Svaté říše římské zřejmě zasnoubená s Janem Braniborským. Zasnoubení bylo zrušeno.

V srpnu 1271 se v Murcii stala třetí manželkou markraběte Viléma VII. z Montferratu a porodila mu vytouženého syna. Zemřela v roce 1286, manžel ji přežil o šest let.

Vývod z předků

Reference 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Markraběnky z Montferratu
Narození v roce 1254
Úmrtí v roce 1286
Ženy